Avellana est notamment un mot espagnol qui signifie « noisette ». Il peut faire référence à :

Patronyme 

 Daisy Hontiveros-Avellana, (1917-2013), actrice, écrivaine et metteuse en scène philippine.

Toponyme 

 San Pietro Avellana, commune italienne de la province d'Isernia dans la région Molise.

Architecture 
 Monastère de Fonte Avellana, monastère de Serra Sant'Abbondio dans la province de Pesaro et d'Urbino (Marches), en Italie.

Botanique 
 Corylus avellana, nom latin du noisetier ou coudrier ; 
 Gevuina avellana, nom latin de l'avellano ou noisetier chilien ou gevuín.

Zoologie 
 , espèce d'escargot de mer de la famille des Pyramidellidae.

Patronyme hispanique